Termenul „Urzica” se poate referi la:

Urzică (Urtica dioica) plantă perenă
Urzica australiană, plantă tropicală
Urzica (revistă), revistă românească de satiră și umor
Localități din România:
Urzica, Olt
Urzica, Vâlcea
Urzica Mare, Dolj
Nume derivate:
Urziceni